Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Lakers de Los Angeles au fil des saisons.

L'équipe est actuellement entraînée par Darvin Ham.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Lakers de Los Angeles
National Basketball Association